Bayonne kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Bayonne, ett berg ()

Frankrike 

 Bayonne, ort och kommun i departementet Pyrénées-Atlantiques i regionen Nouvelle-Aquitaine ()

USA 

 Bayonne, New Jersey, ort i Hudson County ()

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar